proefproject
Pilotaflevering, proefaflevering of de allereerste aflevering van een televisieserie
Pilot (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210
Pilot (Bones)
Pilot (Breaking Bad), de eerste aflevering van Breaking Bad
Pilot (CSI-aflevering), een aflevering van Crime Scene Investigation
Pilot (Elementary), een aflevering van Elementary
Pilot (Glee), een aflevering van Glee
Pilot (Gossip Girl), een aflevering van Gossip Girl
Pilot (Melrose Place), een aflevering van de televisieserie Melrose Place
Pilot (once upon a time)
Pilot (Supernatural), een Supernatural-aflevering
Pilot (Tour of Duty), een aflevering van de televisieserie Tour of Duty
Pilot (The Office), een aflevering van The Office
Pilot (The Vampire Diaries), een aflevering van The Vampire Diaries
Pilot (Twin Peaks)
Pilot plant of proeffabriek, een productie-installatie
Pilot (Birmingham), historisch merk van motorfietsen
Pilot (band), Schotse popgroep uit begin jaren zeventig
PILOT, educatieve programmeertaal
Pilot (hop), een hopvariëteit
Pilote, een voormalig tijdschrift

Zie ook 
 Pilot Mound (doorverwijspagina)
 Pilot Mountain (doorverwijspagina)
 Pilot Point (doorverwijspagina)